Museo de Antropología steht für:

 Museo de Antropología de Xalapa in Xalapa, Veracruz, Mexiko
 Museo Nacional de Antropología in Mexiko-Stadt, siehe Nationalmuseum für Anthropologie (Mexiko) 
 Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán in San Salvador, El Salvador 

Siehe auch:
 Instituto Nacional de Antropología e Historia, Nationalinstitut für Anthropologie und Geschichte in Mexiko